La prova de 10 metres plataforma masculí es va celebrar entre l'1 i 2 d'agost de 2015 a Kazan, Rússia.

Resultats 
La preliminar es va celebrar el dia 1 a les 10:00 i la semifinal a les 16:00. La final es va disputar el dia 2 a les 19:30.
 Semifinalistes
 Finalistes

Referències 

10 metres plataforma masculi